Le Conseil national du numérique peut faire référence à plusieurs organisations :

 le Conseil national du numérique, en France, fondé en 2011
 le Conseil national du numérique, au Sénégal, fondé en 2018
 le Conseil national du numérique, au Cameroun, en projet depuis 2016
 le Conseil national du numérique, au Gabon, en projet depuis 2015
 le Conseil national du numérique, au Mali, en projet depuis 2020
 le Conseil national du numérique, en RDC, en projet depuis 2019
 le Conseil du numérique, au Belgique, fondé en 2015
 le Conseil du numérique, au Bénin, fondé en 2016
 le Conseil du numérique, au Québec, fondé en 2018
 le Haut Conseil du Numérique, en Mauritanie, fondé en 2020
 le Haut Conseil du Numérique, en Tunisie, en projet en 2020

Homonymies connexes

Notes et références